Осман Келантан () (13 ноября 1938 года, Кота-Бару, штат Келантан — 31 июля 2008 года, Серданг, штат Селангор) — малайзийский писатель, писавший на малайском языке. Национальный писатель Малайзии. Отец Сеида Мохамеда Закира.

Краткая биография 
Полное имя Сеид Осман бин Сеид Омар ал-Яхья (). Учился в малайской школе и мусульманской семинарии, некоторое время работал учителем, затем окончил Университет наук Малайзии в Пинанге (1979, звание магистра в 1983). В 1983—1997 гг. преподавал на педагогическом факультете Национального университета Малайзии в Банги (штат Селангор). Там же в 1995 году защитил докторсую диссертацию. В 1997—1999 гг. работал в Университете Малайя в качестве приглашённого профессора.

Творческий путь 
Один их ведущих малайских писателей, пробовавший себя не только в жанре рассказа (написал более 180), но и в поэзии, эссеистике (более 400), написавший 16 повестей, в том числе четыре для юношества, и ряд трудов по теории литературы. Наиболее известные повести: «Познание» (1966), «Сопротивление» (1967), Северо-восточный ветер" (1969), «Азартная игра» (1973), «Чемпион» (1973), «Герой» (1980), «Пространство действия» (1989), «Лицо женщины» (1990), «Устаз» (1991), «Нагого Астана» (1997), «Люди из Кота-Бару» (2003). Основная тема произведений — жизнь в глубинке, проблемы современной деревни.

Убежденный малайский националист довольно консервативных убеждений. Не избегал дискуссий по идеологическим проблемам.

Отдельные произведения переведены на английский, вьетнамский, китайский, русский, тайский, французский и японский языки.

Награды 
 Поощрительный приз конкурса на лучшую повесть Совета по языку и литературе (1962)
 Литературная премия Малайзии (1972, 1973, 1974, 1984)
 Литературная премия Юго-Восточной Азии, Таиланд (1990)
 Медаль «За Заслуги» от султана Келантана (1973)
 Медаль «За Заслуги перед Отечеством» () от Верховного правителя Малайзии (1974)
 Звание «Выдающийся литератор Келантана» (2003)
 Национальный писатель Малайзии (2003).

Переводы на русский язык 
 Из записной книжки сенатора. Перевод с малайского Б. Парникеля. — У обочины шоссе. Рассказы современных малайских писателей. Составление и перевод Б. Парникеля. М.: Восточная литература, 1963, с. 40-48.
 Записки сенатора. Перевод Б. Парникеля. — Современная малайзийская новелла. Составители. В. Сигаев и Б. Парникель. Предисловие Б. Парникеля. М.: Прогресс, 1977, с. 207—217.
 Из записной книжки сенатора. Перевод с малайского Б. Парникеля. — Избранные произведения писателей Юго-Восточной Азии. М., 1981, с. 335—342.

Примечания 

Писатели Малайзии
Национальные писатели Малайзии